

Enologia
Cerasuolo – vino italiano
Cerasuolo d'Abruzzo – vino DOC abruzzese
Cerasuolo di Vittoria – vino DOCG siciliano 
Cerasuolo di Vittoria Classico – vino DOCG siciliano

Persone 
 Immacolata Cerasuolo, detta Imma (1980) – nuotatrice italiana
 Maddalena Cerasuolo, detta Lenuccia (1920-1999) – patriota, antifascista e operaia italiana

Altro
Cerasuolo – corallo rosso giapponese tipo Satsuma
 Cerasuolo – frazione di Filignano, in provincia di Isernia (Italia)